Саборна странка може бити:

 Саборна народна странка (Србија), бивша политичка странка у Србији, основана 1995. године
 Српска саборна странка (Црна Гора), бивша политичка странка у Црној Гори, основана 1996. године
 Саборна странка Србије, бивша политичка странка у Србији, основана 2000. године